Та́скин — русская фамилия. Известные носители:

  (род. 1986) — киргизский и российский дзюдоист и самбист, чемпион Киргизии по дзюдо (2011).
 Таскин, Алексей Владимирович (1871—1942) — пианист, композитор, дирижёр, аккомпаниатор «несравненной Вяльцевой».
 Таскин, Владимир Алексеевич (1894—1959) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Таскин, Всеволод Сергеевич (1917—1995) — советский китаевед, переводчик и научный редактор.
 Таскин, Сергей Афанасьевич (1876—1952) — российский политический деятель первой четверти XX века.
 Таскин, Сергей Николаевич (1863 — ?) — вице-губернатор Амурской области (1898—1909).